Pedro III de Aragão -  Rei de Aragão
 Pedro III de Portugal - Rei de Portugal
 Pedro III da Rússia - czar da Rússia
 Constantino Bodino - czar da Bulgária, também chamado Pedro III da Bulgária

Desambiguações de antropônimos